Zoe Buckman oder Zoë Buckman ist der Name folgender Personen:

* Zoë Buckman (Künstlerin) (* 1985), britische Künstlerin, Fotografin und Autorin 
 Zoe Buckman (Leichtathletin) (* 1988), australische Leichtathletin